Garden of Evil bezeichnet:
 Der Garten des Bösen, ein US-amerikanischer Western des Regisseurs Henry Hathaway aus dem Jahr 1954
 Garden of Evil (Album), ein Musikalbum der Hardrockband Tender Fury